Klassenfunktion bezeichnet

 einen Begriff aus der objektorientierten Programmierung, siehe Methode (Programmierung)
 einen Begriff aus der Darstellungstheorie, siehe Charakter (Mathematik)#Klassenfunktionen